Teemu Hartikainen (né le  à Kuopio en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au KalPa Kuopio, il commence sa carrière en senior en 2008. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2008 par les Oilers d'Edmonton, en  en . En 2010, il part en Amérique du Nord. Il est assigné aux Barons d'Oklahoma City dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match et inscrit son premier point dans la Ligue nationale de hockey face aux Coyotes de Phoenix.

Carrière internationale
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
2009 : remporte le Trophée Jarmo-Wasama.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2007-2008 || KalPa Kuopio || SM-liiga ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || KalPa Kuopio || SM-liiga ||51 ||17 ||6 ||23 ||12 ||12 ||3 ||0 ||3 ||0
|-
|2009-2010 || KalPa Kuopio || SM-liiga ||53 ||15 ||18 ||33 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 66|| 17|| 25|| 42|| 27|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2010-2011|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 12|| 3|| 2|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 51|| 14|| 18|| 32|| 19|| 14|| 4|| 4|| 8|| 4
|-
| 2011-2012|| Oilers d'Edmonton || LNH || 17|| 2|| 3|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Oilers d'Edmonton || LNH || 23|| 1|| 2|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 47|| 14|| 23|| 37|| 23|| 17|| 7|| 8|| 15|| 6
|-
| 2013-2014 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 47|| 14|| 16|| 30|| 32|| 18|| 2|| 6|| 8|| 10
|-
| 2014-2015 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 60|| 15|| 25|| 40|| 26|| 5|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
|2015-2016 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 54|| 10|| 29|| 39|| 22|| 19|| 4|| 3|| 7|| 14
|-
|2016-2017 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 46|| 19|| 17|| 36|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2017-2018 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 55|| 20|| 21|| 41|| 26|| 14|| 4|| 7|| 11|| 12
|-
|2018-2019 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 59|| 17|| 28|| 45|| 24|| 17|| 8|| 13|| 21|| 6
|-
| 2019-2020 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL ||57 ||21 ||15 ||36 ||30 ||6 ||5 ||1 ||6 ||0
|-
| 2020-2021 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 53 || 28 || 36 || 64 || 18 || 9 || 4 || 2 || 6 || 0
|-
| 2021-2022 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 41|| 13|| 11|| 24|| 4|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0

| 52 || 6 || 7 || 13 || 16 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2008 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 4|| 2|| 6|| 4|| -3||align="left"| Sixième place
|-
| 2009 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 3|| 6|| 9|| 4|| +4|| align="left"| Septième place
|-
| 2010 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 4|| 2|| 6||  4|| -3|| align="left"| Cinquième place
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 4|| 1|| 0|| 1|| 0|| -2|| align="left"| Sixième place
|-
| 2018 || align=left| Jeux olympiques  || 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| -1||align=left| Sixième place
|-
| 2022 || align=left| Jeux olympiques || 6|| 2|| 5|| 7|| 0|| +8|| align=left| Médaille d'or
|-
| 2022 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 6|| 6|| 0|| +3|| align="left"| Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en mai 1990
Naissance à Kuopio
Joueur de roller in line hockey
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Attaquant de hockey sur glace
Champion olympique de hockey sur glace
Champion olympique finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Gagnant du trophée Jarmo-Wasama